75-й полк:

Пехотные полки:* Севастопольский 75-й пехотный полк
 75-й полк рейнджеров